MuseMind est une startup de musictech et deeptech française basée en Normandie à Hérouville près de Caen.

Concept 
En  Samuel Dellacherie et son frère Pierre Dellacherie développent une technologie propriétaire permettant sur la base d'une musique existante de créer des variantes de cette même musique sans la dénaturer.

Historique 
Après les premiers tests d'utilisation et présentation auprès des acteurs du jeu vidéo, Samuel et Pierre Dellacherie vont rapidement s'associer avec Nicolas Lemonnier pour créer une société proposant des services innovants dans les secteurs des jeux vidéos et de la musique à l'image : MuseMind.
Samuel Dellacherie sera le CEO, Pierre Dellacherie, le CTO, Nicolas Lemonnier le VP Sales.

En  MuseMind lance l'ébauche de son futur MusicBuilder, un outil de post-production dédié aux sound / music designer pour faciliter l'importation de musique originale dans le jeu grâce à Christophe Heral au sein du studio de Montpellier chez Ubisoft qui travaille sur Beyond Good and Evil 2.

En  il collabore avec la startup AIVE qui développe une solution à base d'IA qui permet d'ajuster de manière automatique une vidéo (créer une version courte, ou adapter le format pour les réseaux sociaux).

En , MuseMind est sélectionné comme finaliste du Midemlab, le concours des startups innovantes de la musique organisé par le Midem Marché international de l'édition musicale.

En , MuseMind réalise sa première levée de pré-amorçage et consacre ses efforts à développer son premier  produit : MusicBuilder, en collaboration notamment avec Ubisoft et plus particulièrement le studio de Montpellier 

En  et mars 2022, MuseMind lève 400k€ auprès de Denis Thébaud, président de Qobuz, expert des industries créatives (jeux vidéos et musique, puisque fondateur historique de Focus Entertainment).

En , MusicBuilder est ainsi interconnecté avec des outils habituels du workflow d'un sound designer, music designer ou compositeur dans le jeu vidéo. Ainsi il vient se positionner entre le DAW Digital Audio Workstation, ou station audionumérique, par exemple Reaper (logiciel) ou Pro Tools.
MuseMind s’intègre dans le workflow habituel du concepteur sonore, de l’intégrateur audio ou du compositeur, entre les outils dédiés à la station audionumérique (Pro Tools, Cubase…) et le moteur audio (Wwise, Fmod…).

En , MuseMind annonce lors du MaMa Festival la sortie de son produit Music AutoEditor, qui permet de monter automatiquement une musique sur une vidéo courte de manière totalement automatique ou en guidant le logiciel en indiquant où se situe le Climax sur la vidéo et quelques autres indications très simples. 

En , MusicBuilder entre en production avec le jeu Beyond Good and Evil 2 chez Ubisoft et signe son premier studio utilisateur officiellement.

Notes et références

Notes

Références 

Start-up
Entreprise ayant son siège en Normandie